Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji PBZ Zagreb Indoors 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kypersko-ruský pár Marcos Baghdatis a Michail Južnyj, který před utkáním druhého kola odstoupil.

Deblový titul si připsala druhá nasazená rakousko-slovenská dvojice Julian Knowle a Filip Polášek, která ve finále zdolala chorvatský pár Ivan Dodig a Mate Pavić po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3.

Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (1. kolo)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (vítězové)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

PBZ Zagreb Indoors
ATP World Tour 2013